En la taxonomía de microorganismos, los Methanomicrobiales son una orden de la Methanomicrobia.  Methanomicrobiales son arqueas metanógenas que reducen el dióxido de carbono como su principal fuente de energía, usando hidrógeno o formiato como agente reductor.
Como se muestra en el árbol filogenético se base en "The All-Species Living Tree" Project la familia Methanomicrobiaceae es altamente polifilética dentro de la Methanomicrobiales.

Filogenia
La taxonomía aceptado actualmente se basa en la List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature (LPSN) and Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI)
y la filogenia se basa en 16S rRNA-based LTP versión 106 en "The All-Species Living Tree" Project.

Notas:
♠ Cepas incluyendo en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI) pero no en la List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature (LPSN)

Referencias

Otras lecturas

Revistas científicas

Libros científicos

Bases de datos científicos

 PubMed
 PubMed Central
 Google Scholar

Enlaces externos

 NCBI
 Tree of Life
 Species2000
 MicrobeWiki
 LSPN

Methanomicrobia